Bruyères kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bruyères-sur-Oise, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Bruyères-sur-Fère, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Bruyères-le-Châtel, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Bruyères-et-Montbérault, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Bruyères, departementet Vosges i regionen Grand Est,